Politeama deriva dal greco poli (molteplice) e tèama (spettacolo), ed indica le sale o i teatri che ospitano spettacoli di vario genere (cinema, prosa, lirica etc).

 Politeama – termine che si riferisce al nome diffuso comunemente delle sale cinematografiche all'aperto, con regolamentari posti a sedere come in una sala chiusa (a differenza del drive-in statunitense dove si restava dentro l'automobile) diffusa in Italia durante le sessioni estive dalla metà degli anni '50 all'inizio degli anni '90.
 Politeama Genovese – teatro di Genova, noto anche più semplicemente come Politeama.
Politeama – quartiere di Palermo
 Politeama – edificio storico di Pavia

Pagine correlate 
Teatro Politeama